El término Imperio islámico puede referirse a:

 La primera Expansión musulmana iniciada por Mahoma.
 El Califato, del cual han existido:
 Califato Rashidun
 Califato Omeya 
 Califato Abbasí 
 Califato Fatimí 
 Califato de Córdoba 
 Califato de Sokoto 
Califato Otomano 
 El Imperio almohade del Norte de África.
 El Imperio mogol de la India.
 El Imperio selyúcida de Anatolia.
 El Ilkanato, un imperio mongol del Medio Oriente que, aunque originalmente regido por kanes budistas, se tornó islámico al final de su existencia.
 El grupo terrorista Estado Islámico que, entre sus proclamaciones, estuvo la meta de crear un nuevo califato o imperio islámico.